Jacques Bacheley (1712-1781), graveur et dessinateur français
 Jean Bacheley, peintre français
 Louis Germain Michel Bacheley, peintre, dessinateur et graveur français